Traité de Fribourg steht für folgende Verträge:

 Traité de Fribourg (1476), beendete die Burgunderkriege
 Traité de Fribourg von 1516, beendete die Schlacht bei Marignano, siehe Ewige Richtung mit Frankreich